Trap to jedna w sześciu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1960 w Rzymie. Wystartowało 66 zawodników z 38 krajów.

Rozegrano dwie rundy: kwalifikacyjną i finałową.

Rekordy

Wyniki

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 5 i 6 września. Każdy ze strzelców oddawał 100 strzałów w dwóch seriach. Do finału kwalifikowało się 36 strzelców z najlepszymi wynikami. Wyniki pozostalych zawodników nie są znane.

Runda finałowa 
Runda finałowa odbyła się 8 i 9 września. Każdy ze strzelców oddawał 200 strzałów w ośmiu seriach.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960